Legio X Fretensis onder andere gestationeerd in Judaea tijdens de Joodse Oorlog
 Legio X Gemina onder andere gestationeerd in Ulpia Noviomagus Batavorum (Nijmegen) na de Bataafse Opstand.